Joseph Charles Edouard, marquis de Lisle de Siry ( - ), est un homme politique français.

Biographie 

Ministre plénipotentiaire à Lisbonne et grand'croix de l'Ordre de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Vila Viçosa de Portugal, il est nommé sénateur du Second Empire le .

Sources 
 
 
 
 

Naissance en décembre 1807
Décès en avril 1884
Diplomate français
Sénateur du Second Empire
Décès à 76 ans